

Geografia

Austria 
 Steinbrunn – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

Francia 
 Steinbrunn-le-Bas – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Steinbrunn-le-Haut – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)